Bílovice est un toponyme qui peut désigner, en

Bílovice, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín ;
 Bílovice nad Svitavou, une commune du district de Brno-venkov, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Bílovice-Lutotín, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc ;
 Velké Bílovice, une commune du district de Břeclav, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie